Zwycięzca śmierci – polska pieśń religijna
 Zwycięzca śmierci – imię hinduistycznego dewy Śiwy